Norimberský proces může být:

 Norimberský proces – mezinárodní soudní tribunál z let 1945 a 1946 nad nacistickými válečnými zločinci, který se konal v bavorském Norimberku
 Následné norimberské procesy – série amerických vojenských tribunálů v Norimberku

filmy
 Norimberský proces (film, 1947) – sovětský film z roku 1947
 Norimberský proces (film, 1961) – americký film z roku 1961 režiséra Stanleyho Kramera se Spencerem Tracym v hlavní roli
 Norimberský proces (film, 2000) – dvoudílný kanadský televizní film z roku 2000 s Alecem Baldwinem v hlavní roli
 Norimberský proces (film, 2005) – španělský televizní film z roku 2005

Související články 
 Tokijský proces